Peter Dawson (wielrenner), Australisch (baan)wielrenner.
 Peter Dawson (golfer), Engels golfprofessional.
 Peter Dawson (politicus), Canadees politicus.
 Peter Dawson (operazanger), Australisch operazanger.
 Peter Dawson (zwemmer) (*1957), Australisch zwemmer